Edwin Goldmann
 Felix Goldmann
 Lucien Goldmann
 Peter Goldmann
 Wilhelm Goldmann

Zobacz też:
 Goldman